Михаил Андреевич Аллахвердов (1900—1968) — деятель советских органов государственной безопасности, генерал-майор (1945).

Биография 

Родился в 1900 году в городе Шуша в Нагорном Карабахе. По национальности армянин.

Учился в гимназии в Андижане (Узбекистан), не закончив которую, в 1918 году вступил в Красную Армию. В составе 3-го Туркестанского стрелкового полка принимал участие в боях с басмачами.

В 1919 году перешёл на службу в органы ВЧК. В 1920 году вступил в РКП(б). В июне 1921 года был назначен заместителем начальника Особого отдела Памирской военно-политической экспедиции. В 1923 году был переведён в Восточный отдел Центрального аппарата ОГПУ.

В 1925 году без отрыва от оперативной работы закончил Восточный факультет Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. В том же году приступил к разведывательной работе в Персии (с 1928 по 1930 годы — в Персии был резидентом внешней разведки).

С 1930 по 1933 годы работал в аппарате Иностранного (разведывательного) отдела ОГПУ. С 1933 по 1934 годы Михаил Аллахвердов был резидентом советской разведки в Австрии, Швейцарии и Франции, с 1934 по 1936 годы — резидентом в Афганистане, с 1936 по 1938 годы — резидентом в Турции.

С 1938 по 1941 годы работал в центральном аппарате внешней разведки НКВД в Москве. С началом Великой Отечественной войны до 1944 года снова стал резидентом в Афганистане. После возвращения в Москву Михаил Аллахвердов возглавил информационный отдел в Первом управлении КГБ СССР.

В 1945 году был командирован в Швейцарию для выполнения специального разведывательного задания. С ноября 1947 по 1955 год работал заместителем начальника Высшей разведывательной школы КГБ СССР по учебной и научной части, одновременно занимался научной и педагогической деятельностью. С 1955 года в отставке по выслуге лет.

Умер в 1968 году в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 орден Ленина;
 два ордена Красного Знамени;
 орден Отечественной войны I степени;
 орден «Знак Почета»;
 Медали;
 Знак «Почетный чекист».

Примечания

Литература 
 Шарапов Э. П. Наум Эйтингон — карающий меч Сталина. СПб., «Нева», 2003

Ссылки 
 Михаил Андреевич Аллахвердов на сайте Службы внешней разведки РФ
 Михаил Андреевич Аллахвердов на сайте «Хроно.ру»

Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены КПСС
Персоналии:Военная разведка
Сотрудники ГРУ
Разведчики СССР
Чекисты
Сотрудники НКВД
Сотрудники КГБ СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники специального факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе